Der Grand Prix de Tennis de Lyon 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 12. Oktober 2003 in Lyon stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde in der Halle auf Teppichbelag ausgetragen. In derselben Woche wurden in Wien die CA Tennis Trophy gespielt, welche anders als die Grand Prix de Tennis de Lyon, die zur Kategorie der ATP International Series gehörte, Teil der höherdotierten ATP International Series Gold war.

Titelverteidiger im Einzel war der Franzose Paul-Henri Mathieu, der in diesem Jahr in der ersten Runde ausschied. Er scheiterte am Setzlistenersten Rainer Schüttler, der auch das Turnier gewann. Im Finale besiegte er Arnaud Clément in zwei Sätzen. Damit gewann er den zweiten Titel der Saison und den vierten und letzten Titel seiner Karriere.
Im Doppel siegten Wayne Black und Kevin Ullyett im Vorjahr. Sie schieden dieses Jahr ebenfalls in der ersten Runde aus. Neue Turniersieger wurden die ungesetzten Israelis Jonathan Erlich und Andy Ram Für die beiden war es jeweils der dritte Karrieretitel; zweimal waren sie zusammen erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 775.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Lyon